Авдыш:
 Авдыш, Валерий Зедович (род. 1950) — советский футболист, советский и украинский футбольный арбитр.
 Авдыш, Давид Авдышович (1952—2020) — советский и российский хореограф.
 Авдыш, Зая Зедович (1945—2015) — советский футболист и украинский футбольный тренер и функционер.